Goren ist der Familienname folgender Personen:
 Annj Goren, italienische Schauspielerin und Pornodarstellerin
 Lee Goren (* 1977), kanadischer Eishockeyspieler
 Naama Goren-Inbar (* 1948), israelische Archäologin
 Nili Goren (* 1933), jüdische  Zeitzeugin  und Überlebende des Holocaust
 Schlomo Goren (1917–1994), aschkenasischer Oberrabbiner in Israel
 Yuval Goren (* 1956), israelischer Archäologe

Siehe auch:
 Gohren, Gören